Die Carol Weymuller Open 2011 fanden vom 20. bis 25. September 2011 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 45. Das Preisgeld betrug 60.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin Jenny Duncalf erreichte erneut das Finale, in dem sie Raneem El Weleily in drei Sätzen unterlag. El Weleily gewann die Partie mit  11:7, 15:13 und 11:4.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2011/12
2011
Sportveranstaltung in Brooklyn